Pseudorthodes är ett släkte av fjärilar. Pseudorthodes ingår i familjen nattflyn. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattflyn
Pseudorthodes